|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Peking (officieel China Open) van 2008 vond plaats van 22 tot en met 28 september 2008 in de Chinese hoofdstad Peking. Het was de twaalfde editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Peking 2008. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond. Voor het laatst vond het toernooi in het Beijing Tennis Center plaats, waar het sinds 2004 werd gehouden.

Enkelspel 
Titelverdedigster Ágnes Szávay kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Jelena Janković uit Servië, die in de vorige editie net naast de titel greep, won deze keer het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Russin Svetlana Koeznetsova in twee sets. Janković wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Peking op haar naam te schrijven. Het was haar zevende WTA-titel, de tweede van 2008.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Chuang Chia-jung en Hsieh Su-wei hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Katarina Srebotnik en Ai Sugiyama, moest in de tweede ronde afhaken wegens een polsblessure van de Sloveense.

Het ongeplaatste duo Anabel Medina Garrigues / Caroline Wozniacki won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste Chinese koppel Han Xinyun en Xu Yifan in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Medina Garrigues had daarnaast elf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Wozniacki geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Peking 2008
Peking